Мостови́й — застаріла назва посадовця, що збирав податок за проїзд через міст («мостове»).

 Мостовий Андрій Андрійович (*1997) — російський футболіст.
 Мостовий Андрій Володимирович — український футболіст, нападник.
 Мостовий Артем Олександрович — український футболіст, нападник.
 Мостовий Володимир Павлович — український журналіст, головний редактор тижневика «Дзеркало тижня».
 Мостовий Іван Максимович — український кларнетист, педагог.
 Мостовий Олександр Володимирович — радянський та російський футболіст.
 Мостовий Олександр Володимирович — український військовик, Герой України.
 Мостовий Руслан Іванович — український футболіст і тренер.
 Мостовий Савелій Іванович — український радянський отоларинголог.

Мостовий — селище, Зоринський район, Алтайський край
 Мостовий — хутір, Усть-Донецький район, Ростовська область

Див. також 
 Мостова
 Мостове

Примітки 

Українські прізвища